

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 27, w tym 22 podstawowe
 Wysoka – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim
 Wysoka – część miasta Gdańsk, w dzielnicy Osowa
 Wysoka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Przemków
 Wysoka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Wysoka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Wysoka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Wysoka – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Wysoka – osada leśna wsi Wysoka w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn
 Wysoka – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Wysoka – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański
 Wysoka – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Wysoka – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Wysoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Wysoka – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Branice
 Wysoka – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Wysoka – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Leśnica
 Wysoka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Łańcut
 Wysoka – część wsi Harta w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Wysoka – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino
 Wysoka – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Bobowo
 Wysoka – część wsi Jeleńska Huta w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Wysoka – część wsi Bełk w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny
 Wysoka – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Wysoka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo
 Wysoka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki
 Wysoka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Wysoka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice

Wzniesienia, szczyty, skały 
 Wysoka – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Częstochowskiej
 Wysoka – skała w grupie Kamieni Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim
 Wysoka – skała na Wyżynie Częstochowskiej, jedna ze Skał Rzędkowickich
 Wysoka (759 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wysoka (816) – szczyt w Górach Izerskich
 Wysoka (749 m) – szczyt w Górach Suchych
 Wysoka (1805 m) – szczyt w Gorganach
 Wysoka (808 m) – szczyt w Paśmie Lesistej
 Wysoka (1050 m) – szczyt w Pieninach
 Wysoka (2547 m) – szczyt w Tatrach
 Wysoka (70,3 m) – wzniesienie na Równinie Słupskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo

Hydronimy 
 Wysoka – rzeka, dopływ Wisłoka
 Wysoka – jezioro

Inne 
 Wysoka – osiedle miasta Gdynia, w dzielnicy Wielki Kack

Zobacz też 
 Przejma Wysoka, Wola Wysoka, Wysoka Braniewska, Wysoka Dąbrowa, Wysoka Duża, Wysoka Gryfińska, Wysoka Głogowska, Wysoka Góra, Wysoka Kamieńska, Wysoka Krajeńska, Wysoka Lelowska, Wysoka Mała, Wysoka Strzyżowska, Wysoka Wielka, Wysoka Wieś, Wysoka Zaborska, Wólka Wysoka, Vysoká